Акжаик — населённые пункты, находящиеся в Казахстане:

 Акжаик (курорт)
 Акжаик (село)

См. также 
 Акжайык